Кретова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Кретова, Кристина Александровна (род. 1984) — российская классическая прима-балерина.
 Кретова, Марина Александровна (род. 1961) — советский прозаик, автор текстов песен, член Союза писателей СССР с 1988 года.